

Sigle 
 Whitewater o Wildwasser – scala di difficoltà della navigabilità dei fiumi
 Wild Weasel – soprannome degli aerei utilizzati dalla United States Air Force per le operazioni SEAD
 Woodworm – etichetta discografica italiana
 World war – guerra mondiale

Codici 
 WW – codice vettore IATA di bmibaby
 WW – codice ISO 3166-2:IE del Wicklow (Repubblica d'Irlanda)

Sport 
 WW – metodo, tattica del calcio la cui disposizione in campo ripete la forma di tali lettere

Altro 
 WW – targa automobilistica di Westerwaldkreis (Germania)